Не навреди:
 «Не навреди», «Прежде всего — не навреди» () — главный принцип врача, сформулированный отцом медицины Гиппократом в сборнике постулатов, названных его именем («Гиппократовский корпус», 430—330 гг. до н. э.). Принцип предписывает не причинять лечением больному большего вреда, чем сама болезнь.
  — телефильм 1997 года режиссёра Джима Абрахамса.
 Не навреди (англ. Do no harm) — 20-я серия первого сезона американского телесериала «Остаться в живых» (2005 год).
 Не навреди (Primum non nocere) — 16-я (39) серия второго сезона американского телесериала «C.S.I.: Место преступления» (2002 год).
 «Не навреди» — американский драматический телесериал (2013 год).